

Presentación Previa 
La pareja polaca formada por Tomasz Bednarek y Jerzy Janowicz. No pudieron defender su título ya que Janowicz decidió no participar en esta edición.
Bednarek participó junto al checo Filip Polášek pero cayeron derrotados en primera ronda ante Christopher Kas / Oliver Marach.

La pareja holandesa formada por Jesse Huta Galung e Igor Sijsling, son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Eric Butorac y Raven Klaasen.

Cabeza de serie 

 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Cuartos de final)
 Eric Butorac /  Raven Klaasen (Final)

<li> Tomasz Bednarek /  Filip Polášek (Primera ronda)
<li> Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Mons 2013